Papoose Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Papoose Island (Idaho)
 Papoose Island (Maine)
 Papoose Island (New York)

in Kanada:
 Papoose Island (Ontario)